

Geografia
Italia
Ferdinandea – isola sommersa nel canale di Sicilia
Ferdinandea – territorio delle Serre calabresi

Altro
Ferdinandea – genere di insetti (Diptera: Syrphidae)
 Ferrovia Ferdinandea – società ferroviaria austriaca
 Ferrovia Ferdinandea – nome colloquiale della ferrovia Milano-Venezia
 Fonderia Ferdinandea – antica fonderia italiana